La sedicesima edizione dei Campionati mondiali di pugilato giovanili (AIBA World Boxing Championships) si è svolta a Baku in Azerbaigian, dal 20 aprile al 2 maggio 2010.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni
 
 

Campionati mondiali di pugilato dilettanti
Pugilato in Azerbaigian
Pugilato nel 2010
Sport a Baku